Binnenfluss steht in erster Linie für einen Fluss, der ausschließlich auf dem Gebiet eines Staates liegt und keine Grenze überquert.

Darüber hinaus gibt es weitere Bedeutungen:
 Nebenfluss, mündet in einen anderen Fluss, nicht ins Meer wie ein Strom 
 Gegensatz zu Tidefluss, nicht tidebeeinflusstes Fließgewässer 
 Endorheischer Fluss, keine Verbindung zum Meer